

Televisione
True Blood – serie televisiva statunitense

Musica
True Blood: Music from the HBO Original Series – colonna sonora della serie televisiva
True Blood: Music from the HBO Original Series Volume 2 – colonna sonora della serie televisiva
True Blood: Music from the HBO Original Series Volume 3 – colonna sonora della serie televisiva
True Blood: Music from the HBO Original Series Volume 4 – colonna sonora della serie televisiva
True Blood – colonna sonora della serie televisiva composta da Nathan Barr
True Blood – traccia inclusa nell'album The 20/20 Experience 2 of 2 di Justin Timberlake

Cinema
True Blood – film del 1989 diretto da Frank Kerr